André Muniz Sergipano (Montes Claros, 17 de fevereiro de 1990) é  um lutador brasileiro de artes marciais mistas – MMA (mixel martial arts). Treina e representa a equipe Tatá Fight Team - TFT no UFC.</big></small>

Biografia 
André Muniz de Aguiar, mais conhecido como André Sergipano ou, simplesmente, Sergipano, é um lutador brasileiro de artes marciais mistas – MMA (mixel martial arts), faixa preta 3 dan de jiu-jitsu e muay thai Prajied azul escuro. Sergipano é profissional de Educação Física registrado pelo número 034218-G/MG (CREF/CONFEF), casado e pai de duas meninas. Mineiro da cidade de Montes Claros,  é praticante de artes marciais desde a infância. Atualmente, treina e representa a equipe Tatá Fight Team - TFT. Dono do cinturão do Bitetti Combat, Sergipano vem construindo uma carreira vencedora e é considerado um grande nome do MMA nacional. Em 2019 foi contratado pelo UFC, estreando com vitória em 16 de novembro no UFC São Paulo. No ano de 2020, o lutador derrotou Bartosz Fabinski no UFC Fight Night em Las Vegas, onde levou o bônus de finalização da noite. Em 2021, no UFC 262 em Houston-EUA, Sergipano finalizou com um armlock a lenda do jiu-jitsu, o compatriota Ronaldo Jacaré.

Carreira no MMA 
André estreou no MMA profissional em abril de 2009, e desde então constrói uma carreira vitoriosa.

Cartel no MMA

Carreira no jiu-jitsu 
André treina jiu-jitsu desde 2003, formado pela Graice Barra e pelo professor Marcos David de Oliveira. Conquistou a faixa preta aos 21 anos em 2011, e hoje com seu 3 dan é também professor diplomado pela CBJJ/IBJJF e representa a equipe TFT sob os comandos do professor Francisco Otávio Teixeira Duarte. Seis vezes campeão brasileiro por diferentes organizações, foi também campeão pan-americano e bi-campeão da copa do mundo, penta campeão estadual e coleciona também diversos títulos regionais.

•    2020 - CAMPEÃO peso e 3 absoluto master 1 superpesado Sul brasileiro de jiu jitsu CBJJ/IBJJ 

•    2020 - CAMPEÃO peso e absoluto master 1 superpesado Sul brasileiro de jiu jitsu no-gi CBJJ/IBJJ 

•    2021 - CAMPEÃO Mundial no-vi master 1 superpesado CBJJE 
 2019 – 3 lugar super pesado Campeonato Brasileiro Sem kimono IBJJF  2019 
 2019 – Vice-Campeão super pesado Belo Horizonte Winter International OPEN IBJJF NO-GI Championchip 2019
 2019 – CAMPEÃO super pesado Salvador Fall International OPEN IBJJF NO-GI Championchip 2019
 2019 – CAMPEÃO super pesado e CAMPEÃO absoluto Rio Fall International OPEN IBJJF NO-GI Championchip 2019
 2018 – CAMPEÃO pesadíssimo e CAMPEÃO absoluto Belo Horizonte Spring International OPEN IBJJF NO-GI Championchip 2018
 2017 – CAMPEÃO absoluto XXIII Copa Alfa Barra de Jiu Jitsu - Rio de Janeiro
 2017 – CAMPEÃO super pesado e 3 lugar absoluto Belo Horizonte Winter International OPEN IBJJF NO-GI Championchip 2017
 2017 – 3 lugar super pesado Belo Horizonte Winter International OPEN IBJJF Jiu-Jitsu Championchip 2017
 2017 – CAMPEÃO super pesado e vice-campeão absoluto Sul Americano de Jiu Jitsu Profissional 2017 - Vitória - ES
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado e CAMPEÃO absoluto GI e NO-GI do Campeonato Pan-Americano X-Combat de Jiu-jitsu Profissional – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado e terceiro lugar absoluto do Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-jitsu  – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado II Copa Norte de Minas de Jiu-Jitsu – Pascoal Júnior Brazilian Jiu-Jitsu
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado e CAMPEÃO absoluto da V Copa do Mundo d Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2016 – 3 lugar peso super pesado Belo Horizonte International OPEN IBJJF Jiu-Jitsu Championchip 2016
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado e CAMPEÃO absoluto da XIX Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu(Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2016 – CAMPEÃO peso super pesado e VICE- CAMPEÃO absoluto do Campeonato Brasileiro Interclubes NO-GI – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2015 – CAMPEÃO peso pesado da XVIII Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2014 - CAMPEÃO BRASILEIRO absoluto do XXV Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2014 – CAMPEÃO absoluto – Copa Taiobeiras de Jiu-Jitsu
 2013 – CAMPEÃO peso pesado da II Copa do Mundo de Jiu-Jitsu - LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2013 – CAMPEÃO peso pesado do II Campeonato Pan Americano X-Combat de Jiu-Jitsu - LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2012 – CAMPEÃO BRASILEIRO peso pesado do XXIII Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu  – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2012 – VICE- CAMPEÃO peso super pesado da XV Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2011- CAMPEÃO peso pesado e VICE-CAMPEÃO absoluto da XIV Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2011 – 5 lugar no Mundial – CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo)
 2010 - CAMPEÃO BRASILEIRO peso pesado do XXI Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu  – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2009 - CAMPEÃO BRASILEIRO peso meio pesado do XX Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu  – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2009 - CAMPEÃO peso meio pesado e absoluto da XII Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2008 - CAMPEÃO BRASILEIRO peso meio pesado e VICE- CAMPEÃO absoluto do XIX Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu  – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2008 - CAMPEÃO peso médio XI Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu – LBJJ (Liga Brasileira de Jiu-Jitsu)
 2008 – 5 lugar no Mundial de Jiu-Jisu - CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo)
 2007 – Participação no Mundial de Jiu-Jitsu Juvenil - CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo)

 2007 – CAMPEÃO BRASILEIRO peso pesado do Campeonato Brasileiro de Estreantes – CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu)

<ref>https://mmajunkie.usatoday.com/2019/11/andre-muniz-made-it-count-ufc-on-espn-plus-22-contender-series<ref>

 

Lutadores de MMA de Minas Gerais
Lutadores de jiu-jitsu de Minas Gerais
Naturais de Montes Claros